El Pocico puede referirse a:

Lugares 
En España
 El Pocico, localidad del municipio de Dólar, en la provincia de Granada.
 El Pocico, localidad del municipio de Lubrín, en la provincia de Almería.
 El Pocico, localidad del municipio de Uleila del Campo, en la provincia de Almería.
 Los Pocicos, localidad del municipio de Pozohondo, en la provincia de Albacete.

Pozos 
 Pozo de las Amoladeras, también conocido como el Pocico, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.